«Одноклассники 2» () — комедийный фильм режиссёра Денниса Дугана с Адамом Сэндлером в главной роли, продолжение фильма «Одноклассники» 2010 года.

Сюжет 
Ленни Федер переехал с семьёй обратно в маленький городок, где он и его друзья выросли. События разворачиваются в преддверии летних каникул. Ленни собирается закатить грандиозную вечеринку, а к Маркусу приезжает взрослый сын от одной из его бывших подружек, которого он, мягко говоря, боится. По ходу фильма Ленни узнаёт, что его жена беременна. Старший сын Ленни влюблён в самую красивую девушку школы, с которой он никак не может заговорить. Заявляется старая любовь Ленни. Между старыми друзьями, которые выросли в этом городке, и молодыми ребятами из колледжа возникают недоразумения. Ленни встречает своего старого недруга — Томми Кавана, которого он боялся ещё в школьные годы.

В ролях

Номинации 
«Золотая малина» 2014
 Номинации (9)
 «Худший фильм»
 «Худшая мужская роль» (Адам Сэндлер)
 «Худшая мужская роль второго плана» (Тейлор Лотнер)
 «Худшая мужская роль второго плана» (Ник Свардсон)
 «Худшая женская роль второго плана» (Сальма Хайек)
 «Худший режиссёр» (Деннис Дуган)
 «Худший сценарий»
 «Худший сиквел, ремейк или плагиат»
 «Худший экранный ансамбль»

Примечания

Ссылки 
 Grown Ups 2 Official Movie Trailer @ UpcomingFlick.Com 
 Одноклассники 2  на сайте comingsoon.net
 Одноклассники 2  на сайте collider.com
 Одноклассники 2  на сайте worstpreviews.com
 Одноклассники 2  на сайте worstpreviews.com

Фильмы Денниса Дугана
Кинокомедии США
Бадди-муви США
Кинокомедии 2013 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Happy Madison
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Фильмы, спродюсированные Адамом Сэндлером